Лонжюмо:
 Лонжюмо — пригород Парижа.
 Лонжюмо, Андре де — доминиканский монах, миссионер и дипломат.
 Лонжюмо (поэма) — поэма Андрея Вознесенского (1963).

См. также 
 Партийная школа в Лонжюмо
 Почтальон из Лонжюмо